Albert Heijn (supermarkt), een Nederlandse supermarktketen
Albert Heijn Online, een Nederlandse webwinkel
Albert Heijn (1865), de oprichter en naamgever van deze supermarktketen, geboren in 1865
Albert Heijn (1927), de oud-directeur van de keten, geboren in 1927, kleinzoon van Albert Heijn (1865)

Zie ook
 Hein (doorverwijspagina)